Aho steht für:
 Aho (North Carolina), Ort im Watauga County, North Carolina, Vereinigte Staaten
 Aho, alternativer Name für die südostasiatische Sprache Aheu
 (2395) Aho, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Aho ist der Familienname folgender Personen:
 Aimo Aho (* 1951), finnischer Speerwerfer
 Alfred V. Aho (* 1941), kanadischer Informatiker
 Alpo Aho (1934–1983), finnischer Bandyspieler
 Aukusti Aho (1867–1934), finnischer Politiker
 Claire Aho (1925–2015), finnische Fotografin

 Esko Aho (* 1954), finnischer Politiker, Ministerpräsident von 1991 bis 1995
 Juhani Aho (1861–1921), finnischer Schriftsteller und Journalist
 Jussi Halla-aho (* 1971), finnischer Politiker und Slawist
 Jyrki Aho (* 1974), finnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Matti Aho (1934–1984), finnischer Boxer
 Kalevi Aho (* 1949), finnischer Komponist
 Paavo Aho (1891–1918), finnischer Kugelstoßer
 Pascal Aho, beninischer Sprinter

 Seppo Aho (* 1944), finnischer Moderner Fünfkämpfer
 Susan Aho (* 1974), finnische Musikerin
 Tuomas Aho (* 1981), finnischer Fußballspieler
 Viljo Aho (* 1932), finnischer Boxer

aho steht für:
 Ahom (Sprache) (ISO-639-3-Code)

AHO steht für:
 Albrightsche hereditäre Osteodystrophie, siehe Albright-Osteodystrophie
 Arbeitskreise Heimische Orchideen
 Architektur- und Designhochschule Oslo, öffentliche Forschungsuniversität
 AHO Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung
 Air Hamburg (ICAO-Code), deutsche Charterfluggesellschaft
 Flughafen Alghero (IATA-Code), Flughafen auf Sardinien, Italien
 Niederländische Antillen (Länderkürzel des IOC)

Siehe auch:
 Aho Branch, Fluss im US-Bundesstaat North Carolina
 Aho Creek, Fluss im US-Bundesstaat Michigan

Abkürzung